Wannenhorn steht für unterschiedliche geografische Begriffe:

 Grosses Wannenhorn, alpiner Gipfel im Wallis, siehe Gross Wannenhorn
 Kleines Wannenhorn, Nebengipfel des Grossen Wannenhorns
 Wannenhoren, Gipfel in Glarus Nord